GDF1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 372 амінокислот, а молекулярна маса — 39 475.

Кодований геном білок за функціями належить до цитокінів, факторів росту. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки